Franzisci ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Franzisci (* 1953), österreichischer Offizier
 Franz Franzisci (1825–1920), österreichischer Volkskundler

Siehe auch:
 Francisci